Middleton steht für:
 Middleton (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort

Middleton ist der Name folgender Orte:

in Großbritannien:
 Middleton (Aberdeenshire)
 Middleton (Angus)
 Middleton (Argyll)
 Middleton (Ayrshire)
 Middleton (County Durham)
 Middleton (Cumbria)
 Middleton (Derbyshire)
 Middleton (Dunbartonshire)
 Middleton (Essex)
 Middleton (Greater Manchester)
 Middleton (Hampshire)
 Middleton (Herefordshire)
 Middleton (Isle of Wight)
 Middleton (Lancashire)
 Middleton (Midlothian)
 Middleton (Milton Keynes)
 Middleton (Moray)
 Middleton (Norfolk)
 Middleton (Northamptonshire)
 Middleton (Northumberland)
 Middleton (North Yorkshire)
 Middleton (Perthshire)
 Middleton (Renfrewshire)
 Middleton (Shropshire)
 Middleton (Stirlingshire)
 Middleton (Suffolk)
 Middleton (Warwickshire)
 Middleton (West Yorkshire)

in Kanada:
 Middleton (Nova Scotia)

in den Vereinigten Staaten:
 Middleton (Alabama)
 Middleton (Arkansas)
 Middleton (Colorado)
 Middleton (Georgia)
 Middleton (Idaho)
 Middleton (Illinois)
 Middleton (Kalifornien)
 Middleton (Kentucky)
 Middleton (Massachusetts)
 Middleton (Michigan)
 Middleton (Mississippi)
 Middleton (New Hampshire)
 Middleton (Columbiana County, Ohio)
 Middleton (Hocking County, Ohio)
 Middleton (Oklahoma)
 Middleton (Oregon)
 Middleton (Pennsylvania)
 Middleton (Rhode Island)
 Middleton (South Dakota)
 Middleton (Tennessee)
 Middleton (Texas)
 Middleton (Utah)
 Middleton (Virginia)
 Middleton (Wisconsin), im Dane County
 Middleton (Town), Town(ship) im Dane County, Wisconsin

Middleton ist der Name folgender Seen:
 Lake Middleton, in der Region Canterbury, Neuseeland

Siehe auch:
 Middleton Township 
 North Middleton
 Middletown